Dingstetten ist der Ortsname von

 Dingstetten (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Dingstetten (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern